Esta é uma lista de municípios da província espanhola de Cádis, na comunidade autónoma da Andaluzia.

Cadiz
 
Municípios por nome da Andaluzia
Municípios da Espanha por nome
Localidades de Cádis (província)
Localidades da Andaluzia
Localidades da Espanha